Kikanović ist der Familienname folgender Personen:

 Elmedin Kikanović (* 1988), bosnischer Basketballspieler
 Luka Kikanović (* 1996), slowenischer Handballspieler